Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Erste Bank Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl německý pár Andre Begemann a Martin Emmrich, který v úvodním kole nestačil na polskou dvojici Mariusz Fyrstenberg a Marcin Matkowski.

Deblový titul si připsal nenasazený rumunsko-český pár Florin Mergea a Lukáš Rosol, jenž ve finále zdolal rakousko-kanadské turnajové trojky Juliana Knowleho a Daniela Nestora po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–4.

Mergea získali ve svém prvním finále premiérový titul na okruhu ATP Tour. Rosol si připsal první deblový titul v probíhající sezóně a ze čtyřhry druhý kariérní na okruhu ATP Tour.

Nasazení párů 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)
  Julian Knowle /  Daniel Nestor (finále)
  Jamie Murray /  John Peers (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2013
ATP World Tour 2013